Út a vadonba, Jon Krakauer 1996-os regénye
 Út a vadonba, 2007-es amerikai film, rendezte Sean Penn
 Út a vadonba, 2008-as tévéfilm